Gugu Liberato
Gugu (programa de televisão)
Programa do Gugu — extinto
Gugu (personagem) — do desenho animado Popeye
Vila Sésamo#Personagens - do programa Vila Sésamo
Gugu (chapéu) ― um tipo de chapéu

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de televisão